Існує кілька осіб з ім'ям Даніель Аддо:
 Даніель Аддо (1976) — ганський футболіст, учасник КАН 1996 та 2000
 Даніель Аддо (1987) — ганський футболіст
 Даніель Ешлі Аддо — ганський футболіст, чемпіон світу серед молодіжних команд (2009)
 Даніель Аддо — ганський військовий діяч, колишній начальник штабу оборони збройних сил Гани